Jošanica falu a Fočai régióban
Jošanica falu a Hercegovina-neretvai kantonban, Konjic községben
	

Jošanica falu a Peć körzetben

Jošanica falu az Andrijevicai községben

Jošanica folyó Szerbiában